

Astronomia
 5640 Yoshino – asteroide della fascia principale

Biologia
 Somei Yoshino – nome comune di Prunus × yedoensis, una varietà di ciliegio

Geografia
 Giappone
 Distretto di Yoshino – distretto della prefettura di Nara
 Yoshino – città della prefettura di Nara
 Monte Yoshino – montagna del distretto di Yoshino
 Yoshino – cittadina della prefettura di Yamagata
 Yoshino – ex città del distretto di Itano, a Tokushima
 Provincia di Yoshino – vecchia provincia del Giappone
 Yoshino –  fiume dell'isola di Shikoku, Giappone

Onomastica
 Yoshino – nome proprio di persona giapponese

Personaggi immaginari
 Yoshino – personaggio dell'anime-manga Bleach
 Yoshino Fujieda – personaggio dell'anime Digimon Savers
 Yoshino Nara – personaggio dell'anime e manga Naruto
 Yoshino Somei – personaggio del manga Spriggan
 Yoshino Takatsuki – personaggio del manga Hōrō musuko
 Rinka Yoshino – personaggio di Samurai Shodown - Warrior's Rage
 Sakura Yoshino – personaggio della visual novel D.C. ~Da Capo~
 Yusuke Yoshino – personaggio della visual novel Clannad

Persone
 Akira Yoshino (1948) – chimico giapponese
 Hiroyuki Yoshino – attore e doppiatore giapponese
 Hiroyuki Yoshino – sceneggiatore giapponese
 Keiichirō Yoshino – fotografo giapponese
 Kenji Yoshino – insegnante di diritto e saggista statunitense
 Kimika Yoshino – attrice giapponese
 Masato Yoshino – lottatore professionista giapponese
 Masayoshi Yoshino – politico giapponese
 Sakuzō Yoshino – scrittore giapponese
 Sally Yoshino – modella e spogliarellista giapponese
 Tatsuro Yoshino – corridore giapponese
 Yuji Yoshino – compositore giapponese

Altro
 Yoshino – incrociatore giapponese